All for a Girl – cortometraggio del 1912 diretto da Frederick A. Thomson
All for a Girl – cortometraggio del 1915 diretto da Roy Applegate
All for a Girl – cortometraggio del 1916 diretto da Will Louis 
All for a Girl – cortometraggio del 1925 prodotto dalla Weiss Brothers Artclass Pictures